Adaptáció, mint alkalmazkodási folyamat a biológiában
 Adaptáció a művészeti folyamatokban
 Adaptált folyamat a matematikában
Egyéb

 Kulturális adaptáció (szociológia, társadalomföldrajz)
 Adaptáció a pszichológiában (gyász) 
 Adaptált forgatókönyv